India
 Balarampur – città del distretto dei 24 Pargana Sud, Bengala Occidentale
 Balarampur – città del distretto di Purulia, Bengala Occidentale